Майрена-дель-Алькор () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Алькорес. Занимает площадь 69 км². Население 21 100 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Неофициальная страница

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи